Lummus Park: parco cittadino di Downtown Miami;
 Lummus Park Historic District: quartiere di Downtown Miami;
 Lummus Park: parco cittadino di South Beach.